Gintl ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Eduard Gintl (1832–1892), österreichischer Verkehrsfachmann
 Heinrich Reif-Gintl (1900–1974), österreichischer Theaterintendant
 Julius Wilhelm Gintl (1804–1883), österreichischer Physiker und Ingenieur
 Wilhelm Friedrich Gintl (1843–1908), österreichischer Chemiker
 Wilhelm Heinrich Gintl (1869–1943), österreichischer Chemiker